Lumpe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Sophia Lumpe (* 1983), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin und Sprecherin
 Dietmar Lumpe, deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Bürgermeister von Freital
 Jerry Lumpe (1933–2014), US-amerikanischer Baseballspieler
 Josef Leonissa Lumpe (1900–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Kapuziner und Märtyrer
 Heinrich Lumpe (1859–1936), deutsch-böhmischer Naturschützer